Замок Кенилуэрт — средневековый замок в графстве Уорикшир в центральной части Англии.
 Барон Кенилуэрт — наследственный титул в системе пэрства Великобритании.

См. также 
 Кенилуэрт Роуд — английский спортивный стадион в городе Лутон в Бедфордшире.